Linia gaśnicza – linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej, hydrantu lub rozdzielacza, do stanowiska gaśniczego.

Zobacz też
linia główna
linia ssawna
linia zasilająca

Środki i sprzęt gaśniczy